Dézsi István (?–1639) református esperes
Dézsi István (1934–2022) fizikus, az MTA doktora, kutatóprofesszor emeritus